Szabó Lőrinc (1900–1957) Kossuth-díjas költő, műfordító
 G. Szabó Lőrinc (1929–1997) röplabdázó, filmrendező

Intézmények
 Szabó Lőrinc Két Tannyelvű Általános Iskola és Gimnázium,  általános iskola és gimnázium Budapest II. kerületében

Lemezek
 Szabó Lőrinc a Kaláka együttes albuma